Abdullah al-Kamil bin Hassan Muthanna bin Hassan bin Ali bin Abi Talib al - Hashemi Qurashi.

Il officie comme cheikh des Banu Hashim

Histoire 
Abu Al-Faraj Al-Isfahani raconte : 

"Abdullah bin Al-Hassan bin Al-Hassan était le cheikh de Banu Hashim, il était le meilleur d'entre-eux."

Arabes
Personnalité de la religion musulmane au VIIIe siècle